Касета (від  — «скринька») — стандартний за формою пристрій, що вміщує якісь деталі чи матеріали, наприклад:
 Касета (техніка) — взаємозамінний пристрій, який забезпечує оптимальні умови зберігання, обробки та транспортування деталей та матеріалів.
 Касета (фотографія) — касета з фотоплівкою для фотоапарата.
 Компакт-касета — носій інформації, що являє собою плоску закриту коробку, у якій розміщена магнітна стрічка для запису звуку.
 Відеокасета — носій з лінійним методом зберігання відеоінформації.